Robertsville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Robertsville (Arkansas)
 Robertsville (Connecticut)
 Robertsville (Georgia)
 Robertsville (Kalifornien)
 Robertsville (Missouri)
 Robertsville (New Jersey)
 Robertsville (Ohio)
 Robertsville (Pennsylvania)

in Kanada:
 Robertsville (Quèbec)

Sonstiges:
 Robertsville State Park, Nationalpark in Missouri